Niemcy:
 Chemnitz-Schönau – dzielnica Chemnitz 
 Chemnitz-Schönau – przystanek kolejowy w Chemnitz

Zobacz też:
 Schönau